Мештрович — фамилия.
 Мештрович, Звонимир (род. 1944) — словенский шахматист; международный мастер (1966).
 Мештрович, Иван (1883—1962) — хорватский скульптор и архитектор.